Kevin McHale (košarkaš), američki bivši košarkaš, danas košarkaški trener
Kevin McHale (glumac), američki glumac i pjevač
Kevin McHale (nogometaš), engleski nogometaš